Анна Сергеевна Алеева (настоящая фамилия — Алексеева, в замужестве — Штекер) (,  — , ) — русская актриса. Сестра К. С. Станиславского.

Была ученицей и партнершей К. С. Станиславского по Алексеевскому кружку и Обществу искусства и литературы.

С 1899 до 1903 год играла в труппе Московского Художественного театра. Выступала под псевдонимом Алеева-Штекер.

Сыграла на сцене МХТ:
 Марию Годунову в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого,
 Ганну в «Ганнеле» Гауптмана,
 Елену Прекрасную и Весну (один раз) в «Снегурочке» Александра Островского и другие роли.

В послереволюционные годы работала в кружках самодеятельности в деревне. Преподавала ритмику.

Ушла из театра по домашним обстоятельствам.

Ссылки 
 Анна Сергеевна Алеева
 На сайте Родовид

Персоналии:Московский Художественный театр
Семья Константина Станиславского